The Father, the Son, and the Holy Fonz («Во имя Отца, Сына и Святого Фонца») — восемнадцатая серия четвёртого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 18 декабря 2005 года на канале FOX.

Сюжет 

В Куахог приезжает набожный отец Питера, Фрэнсис. Он настаивает на крещении Стьюи в католическую веру. В церкви Питеру, Стьюи и Фрэнсису объявляют, что святая вода зацвела, поэтому с таинством придётся подождать. Фрэнсис этому не верит и крестит малыша самостоятельно. Вскоре Стьюи начинает чувствовать себя плохо, ему нужна госпитализация; только сейчас Лоис узнаёт, что Питер крестил их сына без её согласия.

Стьюи заключают в герметичный пластиковый шар, в котором он теперь перемещается по дому. Это даёт повод Брайану вдоволь поиздеваться над беззащитным ненавистным малышом.

Опечаленный Питер пытается стать мормоном, но его не устраивает, что они не употребляют алкоголь; после он вступает в секту Свидетелей Иеговы. Он начинает ходить по домам, рассказывая о своей новой религии, но сам ничего толком о ней не знает. Напоследок Питер становится индуистом, но и из этой религии его изгоняют после того, как он сшибает с ног духовного лидера религии, уверяя того, что красная точка на его лбу — лазерный прицел винтовки.

Не в силах найти подходящую себе религию, Питер решает создать собственную, основанную на сериале «Счастливые дни» и тамошнем персонаже Фонзи, и называет свою церковь «Первая Объединённая Церковь Фонца» («First United Church of the Fonz»).

К удивлению Лоис и к огорчению Брайана (он — атеист), множество людей посещают первую службу в новоиспечённой церкви. Пытаясь остановить Питера, Брайан объединяется с Фрэнсисом, которому всё это тоже не по душе. Это им удаётся с помощью представителей других религий, посетивших службу Питера.

Опечаленный Питер приходит домой, где его утешает Лоис, говоря, что его религия была не так уж и плоха, так как проповедовала дружбу, но Питера это не успокаивает.

В конце эпизода мы видим Фрэнсиса, который, стоя на коленях перед изображением Фонца, распевает блюзовую песню, под которую и идут финальные титры.

Создание 
Автор сценария: Дэнни Смит.

Режиссёр: Джеймс Пардам.

Приглашённые знаменитости: Чарльз Дёрнинг (в роли Фрэнсиса Гриффина), Том Босли (в роли Говарда Каннингема), Мэрион Росс (в роли Мэрион Каннингем), Гэри Коул (в роли Билла Ламберга из фильма «Офисное пространство»), Шерман Хемсли (камео) и Пола Абдул (камео).

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода — отсылка к христианской Святой Троице (Отец, Сын и Дух Святой).
 Фонзи — персонаж из сериала «» (1974 — 1984) в исполнении Генри Уинклера. Пародией на этот сериал также является попытка заикающегося Питера сказать «неправильно» («wrong»).
 Стьюи, опрашивающий зрителей, — пародия на сериал «Отчаянные домохозяйки» («») (2004 — 2012)
 Питер, описывающий Иисуса, пародирует сериал «Квантовый скачок» () (1989 — 1993).
 Сцена, в которой Питер пытается использовать мегафон Стьюи — пародия на детскую передачу «Улица Сезам» (") (1969 — н. в.)
 Карантин Стьюи — пародия на фильм «Под колпаком» (The Boy in the Plastic Bubble) (1976).
 Во время финальных титров звучит песня «» (1954) группы «».

Мелочи 
 Создатели эпизода не смогли пригласить принять участие в серии ни Генри Уинклера, ни Гарри Маршалла (как рассчитывали), поэтому освободившееся время они заняли наскоро сделанной сценой с Мадонной.
 Телевизионный совет родителей (регулярный критик «Гриффинов») назвал этот эпизод «худшим шоу недели».

Удалённые сцены 
 Фраза Стьюи «Да уж, нет ничего лучше для улучшения аппетита, чем истекающий кровью полуголый еврей, приколоченный гвоздями к деревяшке» («Yeah, nothing says 'eat up' like a bleeding, half-naked Jew nailed to a piece of wood») была вырезана каналом FOX, но оставлена каналами Cartoon Network, TBS и на DVD-версии.
 Фраза Питера «I’m sorry, but if another person says taint today, I am going to bust a nut», произнесённая им после того, как доктор обнаружил загноение у Стьюи после использования святой воды, была вырезана по необъяснённым причинам.
 Была удалена фраза Стьюи «Хорош, женщина! Здесь воняет, как в Новом Орлеане!» («finish the job, woman! It smells like  in here»). Причина — создатели эпизода не хотели напоминать об урагане Катрина (август 2005 года), который причинил большой урон в этом городе, а сценарий эпизода был написан ранее. Везде, включая DVD-версию, эта фраза была заменена на «Здесь воняет, как от Брайана Деннехи!» («It smells like  in here!»)
 Первоначально Фонц в церкви Питера должен был быть изображён распятым на кресте, как Иисус, но это было не позволено правилами телевещания, поэтому Фонц изображён просто распятым, без креста.
 Задумывалось, что прихожане церкви Питера будут распевать вступительную песню сериала «Счастливые дни» (), но продюсеры мультсериала так и не добились прав на использование этой песни.

См. также 
 «The Father, The Son, and The Holy Guest Star» — эпизод (2005) мультсериала «Симпсоны».
 Новое религиозное движение
 Летающий Макаронный Монстр
 Культы и движения новых религий в литературе и культуре (англ.)
 Список вымышленных религий (англ.)
 Религии-пародии (англ.)
 Религиозная сатира (англ.)

Ссылки 
 http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/4/18/
 «The Father, the Son, and the Holy Fonz» на Internet Movie Database

Примечания 

Father, the Son, and the Holy Fonz, The